Haguard peut désigner tout ce qui est originaire de la région de La Hague. 

Haguard (cheval), race de bidets de La Hague.